Fatak intervient dans le récit du Bahamut (poisson ou serpent) géant. Ce terme est utilisé dans la mythologie arabe et aussi dans les textes islamiques.
Fatak (فتّاك) veut dire « mortel ».

Créature du feu
Serpent légendaire